Помурский регион (Помурска регия) () — один из 12 статистических регионов Словении. Расположен в крайней северо-восточной части страны. Регион расположен на территории исторической области Прекмурье. Население региона — 122 386 человек (2012). Занимает площадь — 1337 км². Граничит с Австрией, Венгрией и Хорватией.

По территории региона протекает р. Мура, приток р. Дравы.

Крупнейший город региона — Мурска-Собота.

Административное деление 
В статистический регион входят 27 общин:

Экономика 
Экономика региона: 41,20 % — сфера обслуживания и туризма, 44,80 % — промышленность и 14,0 % — земледелие.  Помурска, в основном, сельскохозяйственный район Словении.

В регионе имеются термальные курорты.

Примечания

Источник 
 Slovenian regions in figures 2006
 Помурье

Статистические регионы Словении